Gurjewsk – miasto w Rosji, w obwodzie kaliningradzkim
 Gurjewsk – miasto w Rosji, w obwodzie kemerowskim